Die Liste der von Bundeskanzlerin Merkel empfangenen hochrangigen Besucher enthält die empfangenen Gäste des Bundeskanzleramts während der Amtszeit vom 22. November 2005 bis zum 8. Dezember 2021.

Zweite Amtszeit (2009 bis 2013)

2013

Dritte Amtszeit (2013 bis 2018)

2014

2015

2016

2017

2018

Vierte Amtszeit (2018 bis 2021)

2018

Siehe auch 

 Westbalkankonferenz
 Schloss Meseberg

Einzelnachweise 

!Besucher
Liste (Politik, Deutschland)
!
Bundeskanzleramt (Deutschland)
Wikipedia:Artikel mit Video
Liste (Personen)